Eliteserien Menn (2009/2010)
 Eliteserien Menn (2010/2011)
 Eliteserien Menn (2011/2012)

Zobacz też